Als Rundbunker zum Schutz vor Fliegerbomben werden zumeist im Zweiten Weltkrieg errichtete Luftschutzbunker bezeichnet

 Bunker in Hamburg#Rundbunker (Rundschutzbauten)
 Bunker am Deisterplatz in Hannover
Winkel-Turm
Zombeck-Turm